

Architettura 
 Villa Senni – villa di Grottaferrata, nel Lazio (Italia)

Persone 
 Carlo Senni – diplomatico e politico italiano
 Lorenzo Senni – musicista italiano
 Manuel Senni – ciclista italiano
 Niccolò Senni – attore italiano

Altri progetti